

Geografia
Volga, fiume della Russia europea, il più lungo fiume d'Europa
Volga, città del Dakota del Sud
Volga, città dell'Iowa
Bulgaria del Volga (o Idel Bolğaristan), regno feudale fiorito tra il VII e il XIII secolo, nel territorio dell'attuale Russia attorno alla confluenza del fiume Kama nel Volga
Circondario federale del Volga, circondario federale della Russia
 Volga – strada federale russa

Astronomia
1149 Volga, asteroide della fascia principale

Altro
GAZ Volga (ГАЗ Волга, in cirillico), autovettura prodotta in numerose versioni a partire dal 1956 dalla casa automobilistica russa Gor'kovskij Avtomobil'nyj Zavod (GAZ)
Volga-Dnepr (Волга-Днепр, in cirillico), compagnia aerea russa con sede presso l'Aeroporto di Ul'janovsk
Volga (Волга, in cirillico) – radar di allerta precoce a scansione elettronica attiva di origine sovietica
Gambetto Volga - negli scacchi, nome alternativo del gambetto Benkő